

Населені пункти та їхні частини
 Шиманувка — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Шиманувка — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Шиманувка — частина села Осухув у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Шиманувка — частина села Збжа в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шиманувка — колонія в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Шиманувка — осада в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки